Die Scottish Football League Division Two wurde 1897/98 zum fünften Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es die fünfte Austragung, als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1897/98 traten 10 Klubs in insgesamt 18 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC Kilmarnock. Der FC Renton zog sich nach vier Spielen aus der laufenden Saison zurück, für den Hamilton Academical die restlichen Partien austrug.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Scottish Division Two 1897/98 bei statto.com

Fußballsaison 1897/98
1897 98